Иовсю:

 Иовсю (приток Зырянской Ежуги) — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.
 Иовсю (приток Иовсю) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области, Республике Коми.